Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lactuca tenerrima
 El nombre común de la planta Lactuca virosa